CP kan syfta på

 CP-skada – ett samlingsnamn för en rad störningar av muskelkontrollen, se Cerebral pares 
 CP – ett statligt järnvägsbolag i Portugal, se Comboios de Portugal
 CPRR – ett järnvägsbolag som började bygga den transkontinentala järnvägen västerifrån, se Central Pacific Railroad
 cP – en enhet för dynamisk viskositet i CGS-systemet, se centipois
 Cp – tidiger kemiskt tecken på ett grundämne numera Lu, se cassiopeium 
 CP – en katolsk kongregation grundad av Paulus av Korset 1720 Congregatio Passionis, se Passionistorden
 cp – under slutet av 1950-talet och under 1960-talet förkortning för ett parti i Sverige, se Centerpartiet
 cp – mellan 1965 och 1988 förkortning för Centerpartiet, se Centern i Finland
 CP-symmetri – inom partikelfysiken produkten av två symmetrier